Lakeport (Califórnia)
Lakeport (Texas)

Ou ainda:
North Lakeport

Desambiguações de topônimos